Starhawk, una scrittrice ed attivista statunitense.
 Starhawk, videogioco per Arcade del 1977
 Starhawk, videogioco per PlayStation 3 del 2012
 Star Hawks, un fumetto
 Starhawk, un antieroe nella linea narrativa Earth-691 dell'universo Marvel